Pilot kan have flere betydninger:
 Pilot – en fører af en flyvemaskine eller lignende.
 Pilot (forundersøgelse)
 Pilot (bærepæl) – en pæl, der benyttes, når der skal bygges på et vådt eller sumpet område.
 Pilot (musikgruppe) – en pop-rock musikgruppe der er bedst kendt for deres 1975 hitsange "Magic" og "January".
 Pilotepisode – en episode i en tv-serie, hvor personerne og historien introduceres.

 Pilotepisoder
 Pilot (American Dad!)
 Pilot (Desperate Housewives)
 Pilot (Glee)
 Pilot (How I Met Your Mother)
 Pilot (Lost)
 Pilot (One Tree Hill)
 Pilot (Rick and Morty)

 Se også
 Lods (hedder pilot på engelsk)
 Pilotering
 Autopilot